– córka Watatsumiego (inaczej Ryūjina), smoczego króla. Wyszła za mąż za syna swojej siostry – Ugayafukiaezu i urodziła mu czterech synów: Itsuse (五瀬命, Itsuse no Mikoto), Inahi (稲飯命, Inahi no Mikoto), Mikenu (御毛沼命, Mikenu no Mikoto) oraz Jimmu, który został pierwszym cesarzem Japonii.

Ugayafukiaezu wraz ze swoim ojcem został pozostawiony jako niemowlę przez matkę – Toyotama-hime (także Oto-hime), która zawstydzona swoją prawdziwą postacią postanowiła powrócić do Ryūgū-jō (Smoczego Pałacu), który zamieszkiwał jej ojciec Watatsumi. Nie pozostawiła jednak swojego dziecka bez opieki, przysłała do królestwa swego męża swoją siostrę Tamayori-bime, która najpierw zaopiekowała się chłopcem, a następnie, gdy dorósł, została jego żoną. Jednym z dzieci tej pary, czyli prawnukiem Ninigiego i potomkiem Amaterasu w piątym pokoleniu, był Kamuyamatoiwarebiko, który w 660 r. p.n.e. został intronizowany jako pierwszy cesarz Japonii (po śmierci nadano mu imię Jimmu). Jego rodzeństwem byli: Itsuse, Mikenu oraz Inahi, który odszedł do pałacu Watatsumiego, ponieważ czuł się bardziej związany z rodziną matki.

Genealogia

Bibliografia 

Japońskie boginie
Smoki japońskie